О́льга Поляко́ва: Полякова, Ольга Олеговна (род. 1980) — российская легкоатлетка.
 Полякова, Ольга Юрьевна (род. 1979) — украинская певица, телеведущая и актриса.